FarmVille — популярная игра социальной сети Facebook.
 Farmville — метеорит-хондрит весом 56000 грамм.